Un  est un membre d'une assemblée ou conseil municipal au Royaume-Uni. Le terme dérive de Ealdorman, vieux titre anglo-saxon.

Toponyme 

 îles Alderman, un petit groupe d'îlots rocheux au Sud-Est de la baie Mercury dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Frederick Alderman (1905-1998), athlète américain spécialiste du sprint ;
 Naomi Alderman (née en 1974), romancière et conceptrice de jeux vidéo britannique ;
 Terry Alderman (né en 1956), ancien joueur de cricket australien.